Résultats détaillés de l’édition 1973 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1972 au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1973 de l'ATP
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1973
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1972
Tennis en Australie en 1973
Tennis en décembre 1972
Tennis en janvier 1973